Filipijnen:
Valladolid (Negros Occidental), een gemeente in de provincie Negros Occidental

Honduras:
Valladolid (Honduras), een gemeente in het departement Lempira

Mexico:
Valladolid (gemeente), een gemeente in de deelstaat Yucatán
Valladolid (Yucatán), een stad in de gemeente Valladolid
Morelia (Mexico), een stad in de deelstaat Michoacán de Ocampo, voor 1828 Valladolid geheten

Spanje:
Valladolid (provincie), een provincie van Spanje
Valladolid (Spanje), de hoofdstad van Castilië en León en van deze provincie
Real Valladolid, een voetbalclub